

Astronomia 
 K8 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 K8 – codice vettore IATA di Zambia Skyways

Informatica 
 AMD K8 – ottava generazione di microprocessori della AMD

Matematica 
 K8 – grafo completo a otto vertici

Musica 
 K 8 – sonata per clavicembalo e violino in si bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo il catalogo Köchel

Altro 
 K-8 – AA-3 Anab, missile aria-aria sovietico